Cristo muerto, o Cristo yacente, son las denominaciones habituales de un tema muy frecuente en el arte cristiano, tanto en pintura como en escultura.

Se caracteriza por centrarse en la representación del cuerpo muerto de Cristo; motivo correspondiente a la escena evangélica del momento posterior a la Crucifixión y el Descendimiento y previo o simultáneo a la Deposición o Entierro de Cristo (después del entierro, el cuerpo está totalmente cubierto por la síndone, y el tipo de representación habría de ser otro, aunque es muy habitual denominar indistintamente a ambas tipologías como Cristo en la tumba). Esta convención artística permite a pintores y escultores el desarrollo de asuntos de especial valor plástico: la anatomía de un desnudo masculino parcial en una postura determinada (el decúbito supino o variantes) y con la necesidad de representar con mayor o menor realismo la inmovilidad, el rigor mortis y las heridas; el tratamiento de los pliegues de la tela (el sudario o síndone) y el especial valor cromático de las carnaciones y el blanco (un no color), etc. El aspecto devocional es muy importante, siendo muy aludida la contemplación de escenas semejantes en la mística, especialmente en la escuela ascética española.

Iconografía
 Cristo muerto, dibujo al carboncillo sobre papel de Alberto Durero, 1505, Cleveland Museum of Art.
 Cristo muerto, óleo sobre tabla de Hans Holbein el Joven (1521), Museo de Bellas Artes de Basilea, 30,5 × 200 cm.
 Cristo muerto, óleo sobre tela de Annibale Carracci (c. 1585), denominado en italiano Salma di Cristo.
 Cristo muerto, o yacente, de Gregorio Fernández, denominación de varias tallas policromadas de este escultor castellano fechadas entre 1606 y 1614 (Convento de Santa Clara de Lerma, Convento de Capuchinos de El Pardo -Cristo yacente de El Pardo-, Iglesia de la Encarnación de Madrid, Casa Profesa de la Compañía de Madrid -hoy en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid-, Convento de Franciscanas Descalzas de Monforte de Lemos y Catedral de Segovia).

Iconografías relacionadas
La combinación de la figura de Cristo con otras, da lugar a otros temas, también muy comunes, como el Entierro de Cristo, la Lamentación sobre Cristo muerto, el Cristo muerto sostenido por ángeles o la Trinidad con Cristo muerto; que, a pesar de sus diferencias tipológicas, muy a menudo se titulan Cristo muerto, igualmente:

 Cristo muerto, relieve en bronce de Donatello (siglo XV), que tipológicamente es un Cristo muerto sostenido por ángeles y que pertenecía al conjunto del Altar de San Antonio de Padua.
 Cristo muerto, temple sobre lienzo de Mantegna (c. 1480-1490), que tipológicamente (por estar acompañado de plañideras) es una Lamentación sobre Cristo muerto.
 Cristo muerto, óleo y temple sobre tabla de Antonello da Messina (c. 1475), que tipológicamente es un Cristo muerto sostenido por un ángel. 
 Cristo muerto, óleo sobre lienzo de Vittore Carpaccio (c. 1505 o 1520), de 145 × 185 cm, conservado en la Gemäldegalerie de Berlín, que tipológicamente es un Entierro de Cristo o Preparación de la tumba de Cristo.
 Cristo muerto, óleo sobre lienzo de Tiziano (h. 1511), colección particular, de 76 x 63 cm, que tipológicamente es un Cristo muerto sostenido por un ángel.

Agrupaciones musicales 

En la Semana Santa en España es frecuente que agrupaciones musicales acompañen a la figura del Cristo Yacente durante el Viernes Santo y otras procesiones con sus marchas procesionales.

Véase también 

 Muerte de Cristo
 Pasión de Cristo
 Via Crucis
 Crucifixión
 Descendimiento de la Cruz
 Deposición del cuerpo de Cristo, Traslado del cuerpo de Cristo, Entierro de Cristo o Lamentación sobre Cristo muerto
 Sepulcro de Cristo
 Resurrección de Cristo
 Varón de Dolores
 Consumatum est (Gérôme)
 Cofradía del Cristo Yacente

Notas

Enlaces externos 

Eventos en la vida de Jesús
Pasión de Jesús en el arte
Iconografía cristiana